Der Begriff Sammlung Weishaupt kann für verschiedene private Kunstsammlungen stehen:

 die Sammlung von Siegfried Weishaupt, seit November 2007 in der Kunsthalle Weishaupt in Ulm gezeigt, beinhaltet moderne Kunst 
 die Sammlung Maximilian und Agathe Weishaupt, ein Münchner Architektenehepaar, beinhaltet moderne Kunst
 die Sammlung Georg Weishaupt in Berlin, beinhaltet ostasiatische Porzellane